Gladiator har flere betydninger:

 Gladiator - professionel kriger i Romerriget
 Gladiator (1992) – film fra 1992
 Gladiator (film) – film fra 2000
 Gladiator (forlag) - forlag, grundlagt 2013